La Garde  kan syfta på:

 La Garde, Alpes-de-Haute-Provence – en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 La Garde, Isère – en kommun i departementet Isère
 La Garde, Var – en kommun i departementet Var